

Diritto 
Riserva di usufrutto – uno dei modi di costituzione dell'usufrutto
Riserva (diritto canonico) – avocazione di un potere o di un diritto ad un superiore
Riserva (diritto internazionale) – dichiarazione fatta da uno stato al momento della firma di un trattato internazionale di non considerarsi impegnato in una specifica clausola dello stesso
Riserva mentale – nel diritto è la limitazione fatta mentalmente ad una data dichiarazione per cui esiste discordanza tra volontà del soggetto e dichiarazione espressa
Riserva di legge – prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario

Economia 
Riserva monetaria – la quantità di metallo o altro bene che l'emittente di moneta deve tenere come garanzia delle banconote stampate
Riserva aurea – garanzia delle banconote stampate
Riserva valutaria – depositi di moneta straniera controllati dalle banche centrali 
Riserva libera – (detta anche riserva tecnica), l'ammontare di liquidità detenuto da una banca per espletare le sue attività
Riserva frazionaria – percentuale dei depositi bancari che per legge la banca è tenuta a detenere

Industria 
Riserva (industria grafica) – o copertura, protezione di una parte di immagine (su metallo o su pellicola) che non si desidera modificare
Riserva – nell'industria tessile, quantità di filato che si avvolge in una scanalatura del tubetto per impedire che la navetta attraversi il passo senza la trama
Riserva (estrazione mineraria) – quantità di materiale grezzo di una miniera, di un giacimento o di un bacino minerario

Religione 
Riserva delle censure – atto con il quale un'autorità religiosa si riserva il diritto di concedere un'assoluzione dalle censure
Riserva eucaristica – ostie consacrate conservate per la comunione fuori della messa

Riserve territoriali 
Riserva o area naturale protetta – area naturale protetta
Riserva di caccia – territorio entro il quale è vietato l'esercizio della caccia
Riserva di pesca – tratto di un corso d'acqua, di un lago o di un bacino, in cui il diritto di pesca è riservato ad un ente o ad un determinato gruppo di persone
Riserva indigena – territorio limitato e circoscritto nel quale vengono confinati uno o più gruppi etnici nativi

Scienze 
Riserva (botanica) – materiale nutritivo che una pianta accumula in diversi organi
Riserva nutritiva – l'insieme delle sostanze che l'organismo non utilizza immediatamente dopo l'assorbimento
Riserva matematica – nella matematica attuariale, valore di una polizza a una certa epoca successiva alla stipulazione del contratto

Sport 
Calciatore di riserva – ovvero un calciatore il cui compito è sostituire un calciatore titolare durante una gara per ragioni fisiche (es. stanchezza) o tattiche

Altro 
Gran riserva o semplicemente "riserva" –  indicazione apposta dalle case vinicole su determinate bottiglie
Riserva di spinta – in marina, differenza tra il dislocamento della nave immersa fino al bordo libero e quello della nave immersa fino al ponte di coperta
Riserva militare – organizzazione di cittadini con un ruolo parzialmente militare
Riserva militare, o riserva tattica – unità militare che un comandante tiene a propria disposizione per un impiego eventuale o successivo
Riserva  – nello sport, l'atleta che sostituisce il titolare in una squadra di società o nazionale
Riserva di carburante – quantità di carburante che consente un'autonomia di marcia per un percorso variabile in relazione al tipo di veicolo

Pagine correlate
Reserve

Altri progetti